Stockel steht für:

 Stockel/Stokkel, Stadtteil von Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe, Region Brüssel-Hauptstadt, Belgien
 Stockel Creek, Fluss im Douglas County (Oregon), Oregon

Stockel ist der Familienname folgender Personen:
 H. Henrietta Stockel (* 1938), US-amerikanische Autorin über einheimische Ethnien
 Volker Stockel (* 1966), deutscher Kameramann und Filmemacher

Siehe auch:
 Heer-Stockel (Lexikon der Büchsenmacher)
 Stöckel (Begriffsklärung)
 Stöckl (Begriffsklärung)